Duero bezeichnet:

 einen Fluss auf der iberischen Halbinsel, siehe Duero
 eine philippinische Stadtgemeinde, siehe Duero (Bohol)